Gänger ist der Familienname folgender Personen:

 Stefanie Gänger, Professorin für Neuere Geschichte am Historischen Seminar der Universität Heidelberg
 Willibald Gänger (1903–1994), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Gienger von Grienpichel, Gienger (Giengen, Gaenger, Gänger) von Grienpichel (Grünbüchel, Grünbüchl, Grünbichl, Grienpichel), österreichisches Adelsgeschlecht